Сологу́бовка:

Россия
 Сологубовка — деревня в Кировском районе Ленинградской области.
 Сологубовка — посёлок при станции в Кировском районе Ленинградской области.
 Сологубовка — железнодорожная станция на линии Мга — Будогощь Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги.
 Сологубовка — село в Благовещенском районе Башкортостана.

Украина
 Сологубовка — село в Оратовском районе Винницкой области.